Șicula, gemeente in Roemenië
Sicula (geslacht), een geslacht van rechtvleugeligen